Тази страница е списък на императорите на Свещената Римска империя от основаването ѝ от Карл Велики през 800 г. до разпускането ѝ от Франц II през 1806 г.

Каролингска династия

Конрадиенска династия

Отонова (Саксонска) династия

Салическа (Франкска) династия

Суплинбургерска династия

Хоенщауфен

Люксембургска династия

Хоенщауфен

Хабсбург-Насау

Люксембургска династия

Хабсбургска династия

Вителбах

Хабсбург-Лорен 

 
Свещена Римска империя